Ramon Pujol (actor) (Barcelona, 1 d'agost de 1981), actor català.
 Ramon Pujol i Llanes (Solsona, 1882 - 1949), prevere, organista i compositor català
 Ramon Pujol i Alsina (Barcelona, 24 de febrer de 1903 - 4 de juny de 1986), excursionista, fotògraf, escriptor i botànic català
 Ramon Pujol i Bañeres (Corbins, Segrià, 1870-1931) hisendat català